A 10. női sakkvilágbajnokság mérkőzéssorozata egy világbajnokjelölti versenyből és a világbajnoki döntőből állt. Az 1955–56-os világbajnoki ciklusban a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) úgy döntött, hogy a világbajnoki címért hárman mérkőzzenek meg: a címvédő, az előző világbajnoki döntő vesztese, valamint a világbajnokjelölti verseny győztese. Ennek megfelelően 1956-ban hárman küzdöttek a női világbajnoki címért: Jelizaveta Bikova mint címvédő, Ljudmila Rugyenko mint az előző világbajnoki döntő vesztese, és Olga Rubcova mint a világbajnokjelölti verseny győztese. A hármas körmérkőzésen nyolc-nyolc mérkőzést vívtak egymással, amelyet végül Olga Rubcova nyert meg.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1955. októberben Moszkvában rendezték, amelyre 12 ország 20 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 20 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnoki döntőre kvalifikációt szerző versenyző személye. Az első helyért a négy szovjet és a német versenyző között folyt nagy küzdelem, melyből Olga Rubcova került ki győztesen. A második helyen a szovjet Larissa Volpert, a harmadikon a keletnémet Edith Keller-Herrmann végzett.

A verseny érdekessége, hogy a résztvevők között volt az amerikai színeket képviselő Sonja Graf-Stevenson, a második világháború előtti időszak német éljátékosa, aki Vera Menchikkel többször is megvívott a világbajnoki címért. Ezúttal holtversenyben a 10–13. helyen végzett, közvetlenül megelőzve a magyar színeket képviselő Kertész Évát (ismertebb nevén Karakas Éva), aki a 14. helyezett lett.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny (1955)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Pont !! S-B 
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||Olga Rubcova|| || - || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 15 || 
|-
| 2 || Larissa Volpert || || 1 || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 14½ || 
|-
| 3 || Edith Keller-Herrmann|| || 1 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14 || 
|-
| 4 || Kira Zvorikina|| || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 
|-
| 5 || Valentyina Boriszenko|| || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|-
| 6 || Verica Nedeljković|| || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 
|-
| 7 || Milunka Lazarević|| || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 
|-
| 8 || Antonia Ivanova|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 11½ || 
|-
| 9 || Fenny Heemskerk|| || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 10 || 
|-
| 10 || Olga Ignatyeva|| || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 9½ || 84.25
|-
| 11 || Gisela Kahn Gresser|| || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 70.50
|-
| 12 || Chantal Chaudé de Silans|| || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 67.75
|-
| 13 || Sonja Graf-Stevenson|| || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 63.75
|-
| 14 || Kertész Éva|| || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 15 || Josefa Gurfinkel|| || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 6½ || 53.75
|-
| 16 || Krystyna Hołuj|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 43.25
|-
| 17 || Mona May Karff|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 5½ || 
|-
| 18 || Celia Baudot de Moschini|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 4½ || 
|-
| 19 || Ruzena Sucha|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 4 || 
|-
| 20 || Berna Carrasco|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 2 || 
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő hármas körmérkőzésére 1956. augusztus 21. – szeptember 25. között került sor Moszkvában. Minden versenyző 8–8 mérkőzést játszott a másik két játékossal. Összesen 24 fordulóra került sor, fordulónként a nem mérkőző játékos szabadnapos volt.

A 24. forduló előtt még Jelizaveta Bikova vezetett fél ponttal, azonban az utolsó fordulóban szabadnapos volt. Rubcova az utolsó játszmában legyőzte Rugyenkót, ezzel fél pont előnnyel megnyerte a körmérkőzést, így a világbajnoki cím gazdája lett.

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1955 Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1956 Triangular Title Match 
Campeonato Mundo femenino Moscú 1956

További információk 
 Шахматы за 1956 год / Редактор: В. А. Ульянов. — М.: Физкультура и спорт, 1958. — С. 110—114. — 20 000 экз.

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság